Бабынино — село в Бабынинском районе Калужской области. Административный центр сельского поселения «Село Бабынино».

В конце XVIII в. на картах село фигурировало как "Долбино"http://www.etomesto.ru/map-kaluga_1785big/

География 
Село расположено недалеко от районного центра — Бабынино.
Часовой пояс

Население

Примечания 

Населённые пункты Бабынинского района